

Матильдзін — село в гміні Мроча Накельського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Матильдзін — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства